Le château de Monfort peut désigner différents châteaux :

France  
 le château de Montfort, à Appeville-Annebault dans l'Eure ;
 le château de Montfort, à Archamps en Haute-Savoie ;
 le château de Montfort, à Arches dans le Cantal ;
 le château de Montfort, à Clerval dans le Doubs ;
 le château de Montfort, à Crolles en Isère ;
 le château de Montfort, à Diémoz en Isère ;
 le château de Montfort, à Eyzin-Pinet en Isère ;
 le château de Montfort à La Colle-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes ;
 le château de Montfort à La Neuveville-sous-Montfort dans les Vosges ;
 le château de Montfort, à Montfort dans les Alpes-de-Haute-Provence ;
 le château de Montfort, à Montfort-sur-Meu en Ille-et-Vilaine ;
 le château de Montfort, à Montigny-Montfort en Côte-d'Or ;
 le château de Montfort, à Remilly-sur-Lozon dans la Manche ;
 le château de Montfort à Remoncourt dans les Vosges ;
 le château de Montfort, à Treffort-Cuisiat dans l'Ain ;
 le château de Montfort, à Saint-Sulpice en Savoie ;
 le château de Montfort, à Vernet-la-Varenne dans le Puy-de-Dôme ;
 le château de Montfort, à Vitrac en Dordogne.

Pays-Bas 
 le château de Montfort à Roerdalen (Limbourg).

Monfort